Płońsk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim
 Płońsk – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim
 Płońsk – gromada
 Płońsk – stacja kolejowa w Płońsku, w województwie mazowieckim
 LZA „Płońsk” – zespół artystyczny odwołujący się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego

Zobacz też 
 Dekanat płoński, Płońsko, Płońska, Tęcza 34 Płońsk, Inspektorat Płońsk AK, Powiat płoński